Un démineur est une personne dont le métier consiste à désactiver des mines, bombes ou autres munitions.
 Le démineur est un jeu informatique, entre autres livré en standard sur tous les ordinateurs équipés du système d'exploitation Microsoft Windows, jusqu'à Windows 7.
 Démineurs () est un film américain, réalisé par Kathryn Bigelow sorti en 2009.
D M N R, album de Lefa, sorti en 2021
Démineur, album de Lefa, sorti en 2022